Ethnic Cleansing может означать:
 Ethnic Cleansing, компьютерная игра
 Ethnic Cleansing, это песня из альбома Stillborn группы Malevolent Creation
 Ethnic Cleansing, это название музыкальной группы из США, играющей в жанре наци-панк, у неё же имеется одноимённая песня с альбома Hail Aids! 2000 года

Примечания